Рабце́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Рабцевич, Александр Маркович (1897—1961) — советский партизан, руководитель отряда «Храбрецы», Герой Советского Союза.
 Рабцевич, Георгий Георгиевич (1864—?) — архитектор, инженер.

Примечания